Karolína Matylda Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Augustenburská (25. ledna 1860 – 20. února 1932) byla druhá nejstarší dcera Fridricha VIII. Šlesvicko-Holštýnského a jeho manželky Adléty z Hohenlohe-Langenburgu.

Rodina 
Její starší sestra, Augusta Viktorie se sňatkem s Vilémem II. Pruským stala německou císařovnou a pruskou královnou. Karolína Matylda se sňatkem s Fridrichem Ferdinandem Šlesvicko-Holštýnským stala šlesvicko-holštýnsko-sonderbursko-glücksburskou a později šlesvicko-holštýnskou vévodkyní.

Manželství a potomci 
Karolína Matylda se 19. března 1885 v Primkenau provdala za Fridricha Ferdinanda Šlesvicko-Holštýnského, nejstaršího syna Fridricha Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburského a Adléty ze Schaumburg-Lippe a synovce Kristiána IX. Dánského. Karolína Matylda měla s Fridrichem Ferdinandem šest dětí:

 1. Viktorie Adléta (31. 12. 1885 Thumby – 3. 10. 1970 Grein)
 ⚭ 1905 Karel Eduard Sasko-Kobursko-Gothajský (19. 7. 1884 Esher – 6. 3. 1954 Coburg), vévoda z Albany a vévoda sasko-kobursko-gothajský v letech 1900–1918
 2. Alexandra Viktorie (21. 4. 1887 Thumby – 15. 4. 1957 Lyon)
 ⚭ 1908 princ August Vilém Pruský (29. 1. 1887 Postupim – 25. 3. 1949 Stuttgart), rozvod 1920
 ⚭ 1922 Arnold Rümann (1. 12. 1884 Hannover – 6. 12. 1951), rozvod 1933
 3. Helena Adléta (1. 6. 1888 Thumby – 30. 6. 1962 Hellerup)
 ⚭ 1909 princ Harald Dánský (8. 10. 1876 Charlottenlund – 30. 3. 1949 Kodaň)
 4. Adléta (19. 10. 1889 Thumby – 11. 6. 1964 Salcburk) 
 ⚭ 1914 Fridrich, 3. kníže ze Solms-Baruth (25. 3. 1886 Kliczków – 12. 9. 1951 Windhoek)
 5. Vilém Fridrich  (23. 8. 1891 Thumby – 10. 2. 1965 Coburg), vévoda od roku 1934 až do své smrti
 ⚭ 1916 Marie Melita Hohenlohe-Langenburská (18. 1. 1899 Langenburg – 8. 11. 1967 Mnichov)
 6. Karolína Matylda (11. 5. 1894 Thumby – 28. 1. 1972 Salcburk) 
 ⚭ 1920 hrabě Hans ze Solms-Baruth (3. 4. 1893 Kliczków– 9. 10. 1971 Salcburk)

Po svržení hohenzollernské dynastie na konci První světové války, žila Karolína i její rodina tiše, málokdy byli viděni mimo hrad Grünholz.

Karolína Matylda zemřela 20. února 1932 na jejich hradě. O několik let dříve trpěla záchvatem srdeční choroby a nikdy se již plně nezotavila. Její manžel byl jediný člen rodiny, který byl přítomen u její smrtelné postele.

Tituly a oslovení 
 25. ledna 1860 – 19. března 1885: Její Jasnost princezna Karolína Matylda Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Augustenburská
 19. března 1885 – 27. listopadu 1885: Její Výsost šlesvicko-holštýnsko-sonderbursko-glücksburská dědičná princezna
 27. listopadu 1885 – 27. dubna 1931: Její Výsost šlesvicko-holštýnsko-sonderbursko-glücksburská vévodkyně
 27. dubna 1931 – 20. února 1932: Její Výsost šlesvicko-holštýnská vévodkyně

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Šlesvicko-holštýnsko-sonderbursko-augustenburské princezny
Narození v roce 1860
Narození 25. ledna
Úmrtí v roce 1932
Úmrtí 20. února
Ženy
Augustenburkové